Oblężenie Malborka (1410)
 Oblężenie Malborka (1457–1460)
 Oblężenie Malborka (inscenizacja)